JGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jagdalpur (India)